Lehenbühl ist ein geographischer Name:

Berge und Erhebungen:
 Lehenbühl (Waldershof) (670 m), Berg im Fichtelgebirge bei Wolfersreuth, Stadt Waldershof, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Lehenbühl (Konnersreuth) (622 m), Berg im Fichtelgebirge bei Konnersreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Lehenbühl (Waidhaus) (540 m), Hügel im Oberpfälzer Wald bei Frankenreuth, Gemeinde Waidhaus, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Lehenbühl (Hirschbach) (465 m), Berg der Frankenalb bei Eggenberg, Gemeinde Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Ortsteil:
 Lehenbühl (Legau), Einöde im Markt Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern